Mġarr est le nom de deux villes maltaises :
 Mġarr est une ville de Malte ;
 Mġarr  est une ville de Gozo.